Segoviani – abitanti di Provincia di Segovia
Segoviani – abitanti di Segovia (Colombia)